

Рінгголд — місто, штат Джорджія
 Рінгголд — місто, штат Луїзіана
 Рінгголд Тауншип — селище в окрузі Джефферсон, штат Пенсільванія
 Рінгголд — переписна місцевість, штат Меріленд